Franklin Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Franklin Island (ö i Antarktis),

Grönland 

 Franklin Ø, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar